Mélandri est un patronyme, entre autres porté par :
 Achille Mélandri (1845-1905), photographe, poète et journaliste français
 Francesca Melandri, écrivaine italienne, sœur de la femme politique
 Giovanna Melandri, ancienne ministre italienne, sœur de l'écrivaine
 Marco Melandri, pilote moto italien
 Pierre Mélandri, historien français

Melandri